

Patronyme 

 Michel Zandbergen, un chanteur néerlandais
 Piet Zandbergen, mathématicien néerlandais né en 1933

Toponyme

Belgique 
 Zandbergen est une section de la commune belge de Grammont

Pays-Bas 
 Zandergen un ancien hameau de Rosmalen, dans la commune néerlandaise de Bois-le-Duc

Homonymie de localités